Уссури́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улицы получают своё название по реке Уссури, притоку реки Амур, на Дальнем Востоке России, в связи с расположением на востоке своего населённого пункта.

Россия 
 Уссурийская улица — улица в Волгограде.
 Уссурийская улица — улица в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы.
 Уссурийская улица — улица в Самаре.
 Уссурийская улица — улица в Уссурийске.

Украина 
 Уссурийская улица — улица в Донецке.
 Уссурийская улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Уссурийская улица — улица в Алма-Ате.